Натуральне число 1006
 1006 рік до нашої ери
 1006 рік нашої ери